Karoline Dyhre Breivang (Oslo, 10 mei 1980) is een voormalig Noorse handbalspeelster. Ze speelde van 2000 tot 2015 in het nationale team en speelde in deze periode een recordaantal interlands voor Noorwegen van 305 en scoorde hierin 475 doelpunten. Ze speelde van 2005 tot het eind van haar carrière in 2017 bij Larvik HK in de hoogste divisie van de Noorse clubcompetitie. Breivang is rechtshandig en speelde op de linkeropbouw. Ze nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen on won hierbij twee gouden medailles.

Breivang won met Larvik HK in 2006 en 2007 de Noorse landstitel en in 2008 de EHF Beker voor Bekerwinnaars (Europese competitie voor landskampioenen).

Noors team 
Ze kwam 305 keer uit voor Noorwegen en scoorde daarbij 475 doelpunten. Met het nationale team was ze zeer succesvol. Ze maakte deel uit van het team dat in 2004, 2006 en 2008 Europees kampioen werd, zilver won op het wereldkampioenschap in 2007 en in 2008 de gouden plak in de wacht sleepte op de Olympische Spelen in Beijing.

Interlands

Externe links 
 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen